Beerbohm puede hacer referencia a:

 Herbert Beerbohm Tree, actor inglés.
 Max Beerbohm, escritor inglés.